Agyepong ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Agyepong (* 1965), britischer Dreispringer
 Jackie Agyepong (* 1969), britische Hürdensprinterin
 Thomas Agyepong (* 1996), ghanaischer Fußballspieler